Gewalt steht für:

 Gewalt, Begriff in Soziologie, Politik, Recht und Medizin
 Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit, Buch von Stephen Pinker (2011)

Gewalt ist der Familienname folgender Personen:

 Hannalore Gewalt (* 1939), deutsche Heimatforscherin
 Roland Gewalt (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Gewalt (1928–2007), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Gewaltmonopol des Staates, Legitimation staatlicher Organe zur Ausübung von Gewalt
 Gewaltkriminalität,  Delikte der schweren oder mittelschweren Kriminalität
 Staatsgewalt, Ausübung hoheitlicher Macht durch einen Staat
 Akt der Gewalt, US-amerikanischer Film von Fred Zinnemann (1948)
 Zeche Gewalt (Begriffsklärung)
 Gewald